Dissinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dissinger (* 1991), deutscher Handballspieler
 Paul Dissinger (1877–1964), deutscher Politiker
 Richard Dissinger (1892–1959), deutscher Landrat